Михайлушкин — фамилия.

 
 Михайлушкина, Екатерина Александровна (род. 2001) — российская пловчиха в ластах.